Linghem (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk.
 Linghem (Zweden), een plaats in Zweden